14. etape af Tour de France 2020 var en 194 km lang , som blev kørt den 12. september 2020 med start i  og mål i centrum af . Rytterne skulle op af fem mindre kategoriserede stigninger med samlet 2.646 højdemeter, hvor kategori 2-stigningen Col du Béal i Massif Central efter 68 km var den længste og hårdeste. Derudover var der én stigning i kategori 3 og tre i kategori 4.

Danske Søren Kragh Andersen fra  vandt etapen med 15 sekunders forspring til Luka Mezgec () og Simone Consonni (). Det var den tyvende etapesejr i Tour de France til en dansk rytter.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Romain Bardet () – stillede ikke til start pga. han fik hjernerystelse ved styrt på 13. etape.
  Pierre Latour () – udgik halvvejs.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielle hjemmeside 

14